De periode 1441 t/m 1450 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
4 ringvormige
3 hybride
8 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen